Anne Laaksonen Kukkohovi (1970) – conduttrice televisiva e modella finlandese
 Antti Laaksonen (1973) – ex hockeista su ghiaccio finlandese
 Emma Laaksonen, conosciuta anche come Emma Terho (1981) – hockeista su ghiaccio finlandese
 Henri Laaksonen (1992) – tennista finlandese naturalizzato svizzero
 Johannes Laaksonen (1990) – calciatore finlandese
 Pentti Laaksonen (1929-2005) – cestista finlandese
 Touko Valio Laaksonen, conosciuto con il nome d'arte Tom of Finland (1920-1991) – disegnatore e illustratore finlandese
 Valtter Laaksonen (1984) – ex calciatore finlandese